Рувье́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Рувье, Жак (род. 1947) — французский пианист.
 Рувье, Жаклин (род. 1949) — французская горнолыжница.
 Рувье, Морис (1842—1911) — французский политик, премьер-министр Франции.